Rohmer ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Römer.

Namensträger 
 Arthur Rohmer (1830–1898), deutscher Architekt
 Éric Rohmer (Jean-Marie Maurice Schérer; 1920–2010), französischer Autor und Regisseur
 Ernst Rohmer (1818–1897), deutscher Verleger
 Florence Benoît-Rohmer (* 1952), französische Rechtswissenschaftlerin
 Friedrich Rohmer (1814–1856), deutsch-schweizerischer Philosoph, Publizist und Politiker
 Gustav Rohmer (1868–1946), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Heinrich Rohmer (1815–1867), deutscher Handelsmann

 Martin Rohmer (1878–1941), deutscher Manager
 Paul Rohmer (1876–1977), Elsässer Kinderarzt
 Rolf Rohmer (1930–2019), deutscher Theaterwissenschaftler, Intendant und Hochschullehrer
 Sax Rohmer (Arthur Henry Sarsfield Ward; 1883–1959), englischer Autor und Esoteriker
 Stascha Rohmer (* 1966), deutscher Philosoph
 Theodor Rohmer (1820–1856), deutscher Publizist
 Thomas Rohmer (* 1982), deutscher Fußballfunktionär
 Wilhelm Rohmer (1859–1912), deutscher Mäzen und Stifter

Siehe auch:
 Romer
 Roamer
Familienname